Kurkino () – nazwa miejscowa kilku miejscowości w Rosji

 Kurkino – wieś w obwodzie kałuskim
 Kurkino – wieś w Kraju Ałtajskim
 Kurkino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Kurkino – wieś w obwodzie moskiewskim
 Kurkino – wieś w obwodzie pskowskim
 Kurkino – wieś w obwodzie riazańskim
 Kurkino – wieś w obwodzie smoleńskim
 Kurkino – wieś w Tatarstanie
 Kurkino – wieś w obwodzie twerskim
 Kurkino – wieś w rejonie wołogodzkim obwodu wołogodzkiego (majskie osiedle wiejskie)
 Kurkino – wieś w rejonie wołogodzkim |obwodu wołogodzkiego (nowlenskie osiedle wiejskie)
 Kurkino – osiedle typu miejskiego w obwodzie tulskim

Strony ujednoznaczniające